CES (Consumer Electronics Show) – największe na świecie targi elektroniki oraz nowych technologii
 CES (Cranial Electrotherapy Stimulation) – technika stymulacji mózgu
 Funkcja produkcji CES (ang. Constant elasticity of substitution)
 Ces – dźwięk c obniżony o pół tonu
 CES – kod języka czeskiego według ISO 639
 CES China Eastern Airlines – kod chińskich linii lotniczych według ICAO 
 CES – port lotniczy Cessnock, w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia według kodów IATA
 CO-CES – kod departamentu Cesar w Kolumbii według ISO 3166-2